Kameel (spoorwegmaterieel), een historisch directierijtuig van de Nederlandse Spoorwegen
De Kameel (Schiedam), een voormalige windmolen in Schiedam die sinds 2009 wordt herbouwd